Un quartier est une portion d'un objet (un quartier de pomme, un quartier d'orange ou un quartier de Lune par exemple) ; l'expression était initialement -et étymologiquement- réservée aux divisions en quatre parties. On retrouve cette acception de manière élargie dans les termes suivants :
 Un quartier est un casernement militaire.
 Un quartier est une partie d'une ville ; on peut y trouver un conseil de quartier (ou un comité de quartier).
À Budapest, le Quartier est une division statistique de l'espace.
 Un quartier, dans l'administration territoriale de la Turquie, est l'échelon local relevant d'une municipalité d'échelon supérieur.
 Le quartier est la partie d'une chaussure fermée qui entoure le talon du pied.  
 Un quartier, en généalogie, est un grand-parent et par extension un ascendant. Ainsi un noble avait ses quatre quartiers de noblesse quand ses quatre grands-parents étaient eux-mêmes nobles.
 Un quartier, sous l'Ancien Régime, est un trimestre. Beaucoup des offices de la maison du roi (secrétaire, valet, musicien...) étaient occupés par quartier.
 Dans le domaine militaire, l'expression « pas de quartier » signifie que les vainqueurs n'auront aucune clémence envers les vaincus.

Toponymie 

 Le Quartier est une commune française du Puy-de-Dôme.
 Demi-Quartier est une commune française de Haute-Savoie.

Voir aussi 
  (quartier en portugais)